Contea di Campbell, in inglese Campbell County, è il nome di cinque contee statunitensi:
Contea di Campbell (Wyoming) 
Contea di Campbell (Virginia) 
Contea di Campbell (Tennessee)
Contea di Campbell (Dakota del Sud)
Contea di Campbell (Kentucky)

Inoltre esisteva fino al 1932 una Contea di Campbell (Georgia), poi assorbita dalla Contea di Fulton (Georgia)